Орловка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Орловка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Орловка — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахети

Казахстан 
 Орловка — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Орловка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, Переменовский сельский округ.
 Орловка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, Степной сельский округ.
 Орловка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Орловка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Орловка — село в Лебяжинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Орловка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, Орловский сельский округ.
 Орловка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, ОШалдайский сельский округ, ликвидировано в 2000 г.
 Орловка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Орловка — прежнее название села Шаганатты Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 Орловка — до 1992 г. название села Алмалы в Байдибекском районе Туркестанской области.

Киргизия 
 Орловка — город в Кеминском районе Чуйской области.
 Орловка — прежнее название села Ак-Дёбё Бакай-Атинского района Таласской области.

Россия 
Алтайский край
 Орловка — село в Кулундинском районе.
 Орловка — упразднённое село в Хабарском районе.

Амурская область
 Орловка — село в Архаринском районе.
 Орловка — село в Константиновском районе.
 Орловка — село в Серышевском районе, упразднено в 1962 г.

Башкортостан
 Орловка — деревня в Альшеевском районе.
 Орловка — деревня в Архангельском районе.
 Орловка — деревня в Бакалинском районе.
 Орловка — деревня в Белебеевском районе.
 Орловка — село в Благовещенском районе.
 Орловка — деревня в Иглинском районе.
 Орловка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Орловка — деревня в Учалинском районе.
 Орловка — деревня в Фёдоровском районе.
 Орловка — село в Янаульском районе.

Белгородская область
 Орловка — село в Белгородском районе.
 Орловка — село в Ивнянском районе.

Брянская область
 Орловка — деревня в Жуковском районе.

Владимирская область
 Орловка — деревня в Меленковском районе.

Волгоградская область
 Орловка — село в Городищенском районе.
 Орловка — посёлок при станции в Городищенском районе.

Вологодская область
 Орловка — деревня в Тотемском районе.
 Орловка — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Орловка — село в Таловском районе.
 Орловка — деревня в Терновском районе.
 Орловка — посёлок в Хохольском районе.

Иркутская область
 Орловка — деревня в Жигаловском районе.

Калининградская область
 Орловка — посёлок в Гурьевском районе.

Калужская область
 Орловка — деревня в Бабынинском районе.
 Орловка — деревня в Барятинском районе.

Красноярский край
 Орловка — деревня в Ачинском районе.
 Орловка — село в Бирилюсском районе.
 Орловка — деревня в Большемуртинском районе.
 Орловка — село в Дзержинском районе.
 Орловка — деревня в Канском районе.
 Орловка — деревня в Саянском районе.

Курганская область
 Орловка — деревня в Белозерском районе.
 Орловка — деревня в Каргапольском районе.
 Орловка — деревня в Кетовском районе.

Курская область
 Орловка — деревня в Горшеченском районе.
 Орловка — хутор в Мантуровском районе.
 Орловка — деревня в Суджанском районе.

Липецкая область
 Орловка — село в Данковском районе.
 Орловка — село в Лев-Толстовском районе.
 Орловка — деревня в Тербунском районе.
 Орловка — деревня в Чаплыгинском районе.

Марий Эл
 Орловка — деревня в Медведевском районе.

Мордовия
 Орловка — деревня в Атяшевском районе.

Московская область
 Орловка — посёлок в Орехово-Зуевском районе.
 Орловка — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область
 Орловка — деревня в Краснооктябрьском районе.
 Орловка — деревня в Лукояновском районе.

Новосибирская область
 Орловка — деревня в Колыванском районе.
 Орловка — деревня в Купинском районе.
 Орловка — деревня в Кыштовском районе.
 Орловка — деревня в Татарском районе.
 Орловка — посёлок в Убинском районе.
 Орловка — деревня в Чистоозёрном районе.

Омская область
 Орловка — деревня в Исилькульском районе, упразднена в 2009 г.
 Орловка — село в Калачинском районе.
 Орловка — село в Марьяновском районе.
 Орловка — деревня в Оконешниковском районе.
 Орловка — деревня в Саргатском районе.
 Орловка — деревня в Тюкалинском районе.
 Орловка — деревня в Усть-Ишимском районе.

Оренбургская область
 Орловка — посёлок в Акбулакском районе.
 Орловка — село в Сакмарском районе.

Орловская область
 Орловка — деревня в Залегощенском районе.
 Орловка — посёлок в Покровском районе.

Пензенская область
 Орловка — деревня в Башмаковском районе.
 Орловка — село в Наровчатском районе.
 Орловка — деревня в Сердобском районе.

Приморский край
 Орловка — посёлок в Анучинском районе.
 Орловка — село в Лесозаводском городском округе.

Ростовская область
 Орловка — село в Азовском районе.

Рязанская область
 Орловка — деревня в Михайловском районе.
 Орловка — посёлок в Чучковском районе.

Самарская область
 Орловка — село в Кошкинском районе.
 Орловка — село в Сергиевском районе.
 Орловка — село в Хворостянском районе.

Саратовская область
 Орловка — посёлок в Ершовском районе.
 Орловка — село в Калининском районе.
 Орловка — деревня в Петровском районе.
 Орловка — село в Пугачёвском районе.

Смоленская область
 Орловка — деревня в Рославльском районе.
 Орловка — деревня в Смоленском районе.
 Орловка — деревня в Шумячском районе.

Ставропольский край
 Орловка — село в Будённовском районе.
 Орловка — село в Кировском районе.

Тамбовская область
 Орловка — посёлок в Кирсановском районе, упразднён в 2003 г.
 Орловка — деревня в Тамбовском районе.

Тверская область
 Орловка — деревня в Зубцовском районе.

Томская область
 Орловка — посёлок в ЗАТО Северск.
 Орловка — посёлок в Тегульдетском районе.

Тульская область
 Орловка — деревня в Каменском районе.
 Орловка — село в Киреевском районе.
 Орловка — село в Куркинском районе.
 Орловка — деревня в Новомосковском районе.
 Орловка — деревня в Узловском районе.
 Орловка — деревня в Чернском районе, Крестовское сельское поселение.
 Орловка — деревня в Чернском районе, Липицкое сельское поселение.

Тюменская область
 Орловка — деревня в Ишимском районе.

Ульяновская область
 Орловка — посёлок в Цильнинском районе.

Челябинская область
 Орловка — село в Катав-Ивановском районе.

Ярославская область
 Орловка — деревня в Рыбинском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Орловка — село в Красногвардейском районе.
 Орловка — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Орловка — село в Раздольненском районе.
Севастополь
 Орловка — село в Нахимовском районе.

Украина 
 Орловка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Орловка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Орловка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Орловка — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Орловка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Орловка — село в Старобельском районе Луганской области.
 Орловка — посёлок в Окнянском районе Одесской области.
 Орловка — село в Измаильском районе Одесской области.
 Орловка — село в Березновском районе Ровненской области.
 Орловка — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Орловка — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Орловка — село в Двуречанском районе Харьковской области, упразднено.
 Орловка — село в Куликовском районе Черниговской области.
 Орловка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Реки 
 Орловка — в Томской области.
 Орловка — на Чукотке.
 Орловка — на Чукотке.
 Орловка — в Амурской области.
 Орловка — в Валдайском районе Новгородской области, впадает в озеро Сомино.
 Орловка — в Валдайском районе Новгородской области, впадает в озеро Городенское.
 Орловка — приток Крынки.
 Орловка — в бассейне Колы, Мурманская область.
 Орловка — река в России, протекает в Республике Коми.
 Орловка — река в России, протекает в Валдайском районе Новгородской области.
 Орловка — приток Вижая, протекает в Пермском крае.

Другое 
 Орловка — остановочный пункт Волгоградского отделения Приволжской железной дороги
 Орловка — военный аэродром в Амурской области
 Орловка — спортивный аэродром в Тверской области
 Орловка — неофициальное название Воронежского областного психиневрологического диспансера, расположенного в одноимённом посёлке

См. также 
 Большая Орловка
 Верхняя Орловка
 Красная Орловка
 Мокрая Орловка
 Новая Орловка
 Орловка-Ель
 Средняя Орловка
 Сельское поселение Орловка
 Орляновка